Black Label Society, grup musical de heavy metal estatunidenc
 Bureau of Labor Statistics, oficina d'estadística del Departament de Treball del Govern dels Estats Units
 Cadillac BLS, model d'automòbil de l'empresa Cadillac